Перебудова — название населённых пунктов на Украине:
 Перебудова — посёлок в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Перебудова — село в Нежинском районе Черниговской области.